Bernard Comby (né en 1939), homme politique suisse;
Jules Comby (1853-1947), médecin et pédiatre français.